Åke Lilljebjörn, švedski hokejist, * 23. september 1962, Ludvika, Švedska.

Lilljebjörn je v švedski ligi branil za klube Ludvika HC, Mora IK, Brynäs IF, AIK IF, Västra Frölunda HC in Leksands IF. Leta 1987 je bil kot 236. izbran na NHL naboru s strani kluba Pittsburgh Penguins, toda v ligi NHL nikoli ni zaigral. V drugem delu kariere je igral v francoski ligi za klub HC Reims, nemški ligi za klub Düsseldorfer EG, italijanski ligi za klub HC Merano, norveški ligi za klub Vålerenga Ishockey in britanski ligi za klub London Knights.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po ene zlate in srebrne medalje. Skupno je za reprezentanco branil na 71-ih tekmah.

Statistika kariere

|-
| Ludvika HC
| Švedska 2. liga
| 78/79
|
|
| 14
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mora IK
| Švedska 2. liga
| 79/80
|
| 0
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 80
|
| 2
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mora IK
| Švedska 2. liga
| 80/81
|
|
| 26
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 81/82
|
| 1
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 60.00
| .000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 82
|
| 3
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 82/83
|
| 7
| 15
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.20
| .870
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 83/84
|
| 19
| 36
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.53
| .872
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 84/85
|
| 27
| 36
| 0
| 1
| 1
| 2
| 3.16
| .887
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 85/86
|
| 31
| 36
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.02
| .896
|
| 3
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 6.75
| .827
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 3
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 86/87
|
| 33
| 35
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.20
| .888
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 4
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 87
|
| 0
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 87/88
|
| 33
| 40
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.18
| .887
|
| 5
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.16
| .894
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 88/89
|
| 26
| 38
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.65
| .888
|
| 1
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.00
| .875
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 20
| 38
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.68
| .862
|
| 2
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.50
| .897
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 90/91
|
| 11
| 22
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.45
| .865
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska 2. liga
| 90/91
|
|
| 18
| 0
| 1
| 1
| 0
|
|
|
|
| 10
| 0
| 0
| 1
| 0
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 91/92
|
| 16
| 40
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.68
| .876
|
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 30
| 40
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.53
| .871
|
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 23
| 40
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.78
| .905
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.72
| .904
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 24
| 40
| 0
| 1
| 1
| 2
| 3.10
| .898
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 1
| 2
| 3.42
| .892
|-
| HC Reims
| Francoska liga
| 95/96
|
| 27
| 27
| 0
| 0
| 0
| 4
|
|
|
| 10
| 10
| 0
| 0
| 0
| 10
|
|
|-
| Düsseldorfer EG
| Nemška liga
| 96/97
|
| 48
|
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2.67
| .899
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Evropska liga
| 97/98
|
| 5
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.81
| .856
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 31
| 43
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.81
| .891
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Merano
| Alpska liga
| 98/99
|
| 32
|
| 0
| 0
| 0
| 4
| 4.11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Merano
| Italijanska liga
| 98/99
|
| 24
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vålerenga Ishockey
| Norveška liga
| 99/00
|
| 34
|
| 0
| 2
| 2
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vålerenga Ishockey
| Evropska liga
| 99/00
|
| 6
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.82
| .871
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Merano
| Italijanska liga
| 00/01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Merano
| Italijanska liga
| 01/02
|
| 42
| 42
| 0
| 0
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| London Knights
| Britanska liga
| 02/03
|
| 9
| 32
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.68
| .908
|
| 14
| 18
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.62
| .905
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski vratarji
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1987
Izbrani na naboru lige NHL (Pittsburgh Penguins)
Hokejisti Ludvika HC
Hokejisti Mora IK
Hokejisti Brynäs IF
Hokejisti AIK
Hokejisti Västra Frölunda HC
Hokejisti Leksands IF
Hokejisti HC Reims
Hokejisti Düsseldorfer EG
Hokejisti HC Merano
Hokejisti Vålerenga Ishockey
Hokejisti London Knights